Герберга — имя собственное.
 Герберга — королева франков, жена Карломана.
 Герберга Саксонская (ок. 913—984) — королева Франции с 939 по 10 сентября 954 по браку с королём Западно-франкского государства Людовиком IV Заморским.
 Герберга Лотарингская (ок. 935—978) — католическая блаженная, основательница женского монастыря в Филихе.
 Герберга Бургундская (965—1016) — жена Германа II, герцога Швабии.
 Герберга Иврейская (945—986) — дочь маркграфа Ивреи и короля Италии Беренгария II из рода Анскаридов.
 Герберга, графиня Прованса (ок. 1060—1115) — графиня Прованса в 1093—1112 годах.

См. также 
 Герберг